Damia est un nom propre qui peut désigner :
 Damia, surnom de la déesse Cybèle dans la mythologie grecque ;
 Damia, nom de scène de Marie-Louise Damien, chanteuse et actrice française de l'entre-deux-guerres ;
 Damià Abella Pérez (né en 1982), footballeur espagnol ;
 Damia, un roman de science-fiction écrit par Anne McCaffrey.

Voir aussi 
 Dameli, damia-baśa en linguistique.